Anthon (Isère), een plaats in het Franse departement Isère
Anthon (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa